Специесталер:
 в общем случае любая монета талерового типа, отчеканенная в соответствии с установленным стандартом, действующим монетным уставом, монетной стопой, союзным соглашением и т.п.; 
 в узком смысле рейхсталер (или специесрейхсталер), отчеканенный в точном соответствии с Аугсбургским, 1559 года, монетным уставом Священной Римской империи в редакции указа аугсбургского рейхстага 1566 года, то есть по стопе 9 талеров из кельнской марки, что эквивалентно содержанию 25,98 г чистого серебра.